Rud kan syfta på:

 Rud (namn) – ett efternamn i Norge
 Rud (ätt) – en adelsätt i Danmark, känd 1358-1671
 -rud – ett svenskt ortnamnsefterled

Geografi

Sverige

Stadsdelar
 Rud, Göteborg –  en stadsdel i Västra Frölunda i Göteborg
 Rud, Karlstad – en stadsdel i Karlstad

Tätorter
 Rud, Hammarö kommun en tätort i Hammarö kommun, tidigare benämnd Rud och Ängen

Småorter 
 Rud södra – småort i Hammarö kommun
 Rud, Grava – småort i Grava distrikt,  Karlstads kommun
Rud, Östra Fågelvik småort i Östra Fågelvis distrikt, Karlstads kommun

Danmark  
 Rud, Favrskovs kommun – ett samhälle i Favrskovs kommun

Norge
 Rud, Bærum – en ort i Bærums kommun

Se även
Ryd